SCZ steht für:
 Flughafen Santa-Cruz-Inseln auf den Salomonen (IATA-Code)
 Segelclub Zeuthen

SCZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Saale-Orla-Kreis (für den ehemaligen Kreis Schleiz)
 Polen: Powiat Częstochowski in der Woiwodschaft Schlesien

Abkürzung